heterophon bezeichnet:

 eine Eigenschaft orientalischer Musikstücke, siehe Heterophonie 

Heterophon steht für:

 Wörter gleicher Schreibweise, aber unterschiedlicher Aussprache, siehe Homonym